2168 Swope
Gerard Swope
Sam Swope

Desambiguação